Ефремов, Михаил:
 Ефремов, Михаил Григорьевич (1897—1942) — советский генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Ефремов, Михаил Евдокимович (1934—2004) — горнорабочий очистного забоя, Герой Социалистического Труда.
 Ефремов, Михаил Ерофеевич (1886—1965) — работник колхоза «Искра», инициатор Ефремовского движения, Герой Социалистического Труда.
 Ефремов, Михаил Ефремович (1919—1961) — Герой Советского Союза.
 Ефремов, Михаил Иванович (в монашестве Ефрем; 1889—1941) — епископ Русской православной церкви, епископ Курский и Обоянский.
 Ефремов, Михаил Павлович (псевдоним Томский, 1880—1936) — советский партийный и государственный деятель.
 Ефремов, Михаил Петрович (1896–1975) — участник революционного движения в России, советский организатор кинопроизводства.
 Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр и театральный режиссёр, телеведущий.
 Ефремов, Михаил Тимофеевич (1911—2000) — советский партийный и государственный деятель, посол СССР.